Osser heißen folgende geographische Objekte:
 Osser (Grazer Bergland), 1548 m, Berg in der Teichalmgegend, Gemeinde Passail, Steiermark
 Osser (Künisches Gebirge), 1293 m, Berg an der deutsch-tschechischen Grenze